Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Minnesota Vikings dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Vikings spielten seit 1961 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 125 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Green Bay Packers. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Houston Texans, da sie gegen das Team eine Bilanz von 5-0 aufweisen.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1961

Draftpicks

NFL Expansion Draft 1961 
Nachdem die NFL es 1960 geschafft hatte, die Investoren aus Minneapolis davon zu überzeugen, ihre Lizenz für die neue Footballfranchise für die neugegründete AFL wieder aufzugeben und stattdessen eine Lizenz für die NFL zu erwerben und somit die Minnesota Vikings entstanden, wurde am 26. Januar 1961 für diese ein sogenannter NFL expansion draft abgehalten. Dieser Expansion Draft wurde notwendig, da die Vikings, bevor sie zur NFL kamen, noch 1960 am AFL Draft teilnahmen. Allerdings nahmen sie keine der ausgewählten Spieler mit in die neue Liga, wodurch die Vikings mit einem leeren Kader in den Draft 1961 gegangen wären. Um jedoch mit den bestehenden Mannschaften konkurrenzfähig zu werden, wurde von der NFL beschlossen, dass die Vikings zum einen in ihrem ersten Draft mit dem ersten Pick der jeweiligen Runde einen Spieler aussuchen konnten und zum anderen, wie die Dallas Cowboys ein Jahr zuvor, aktuelle Spieler der bestehenden Teams durch den Expansion Draft zu übernehmen. Bei diesem musste jedes bestehende NFL-Team, außer die Dallas Cowboys, acht seiner 38 Spieler auf eine Liste setzen, von denen sich die Vikings drei Spieler pro Mannschaft auswählten und nach Minnesota holen konnte. Nach dem Draft hatten die Vikings folgende 36 Spieler ausgewählt:

Legende:

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Vikings seit ihren dem ersten Draft 1961 getätigt haben. Die Vikings konnten bisher zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1961 und 1968). Von der University of Southern California (USC) haben sie bisher mit fünf Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Minnesota Vikings auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Vikings Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde